FIH pode referir-se a:

 Federação Internacional de Handebol, Órgão Internacional que Regulamenta o Handebol. 
 Federação Internacional de Halterofilismo, órgão internacional regulamentador do halterofilismo
 Federação Internacional de Hóquei, entidade internacional regulamentadora do hóquei sobre a grama
 Aeroporto de N'djili - em Kinshasa, República Democrática do Congo (ex-Zaire), cujo código aeroportuário IATA é FIH
 Fih (Líbano) - uma município do distrito de Koura

Desambiguações de siglas